Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Javier Sánchez 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jay Berger (quarti di finale)
 Martín Jaite (campione)
 Jaime Yzaga (secondo turno)
 Javier Sánchez (finale)

 Marcelo Filippini (quarti di finale)
 Mark Koevermans (semifinali)
 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1989